

Рождественська сільська рада — сільське поселення, Мішкинський район, Курганська область
 Рождественська сільська рада — колишня сільська рада, Сладковський район, Тюменська область (1923-2004)

Рождественська сільська рада — колишня сільська рада, Драбівський район, Черкаська область
 Рождественська сільська рада — колишня сільська рада, Коропський район, Чернігівська область